Первый бастион — фортификационное сооружение, один из восьми бастионов Севастополя времён Крымской войны, который находился между Ушаковой балкой и Килен-бухтой.

История 

Сначала на месте будущего бастиона инженерная команда под руководством военного инженера капитана Ф. А. Старченко построила артиллерийскую батарею, вооруженную четырьмя пушками, позже добавили еще пять пушек. Возле батареи в скалах выдолбили ров. Однако бастионом укрепления стало только в начале июня 1855 года, когда моряки с корабля «Париж» соорудили в его тыловой части батарею, получившую номер 107.

С самого начала обороны Севастополя первым бастионом командовал капитан-лейтенант В. К. Орлов. После его гибели в июле 1855 года укреплением стал командовать лейтенант 35-го флотского экипажа Пётр Маркович Никитин.

Для личного состава первого бастиона еще в 1851 году из инкерманского камня построили оборонительную казарму с подвалом до 300 человек (автор проекта Ф. А. Старченко). Длина ее фасада — 80 м, ширина — 12 м, высота — 4,2 м. Это инженерное сооружение находится на улице Хрулёва. В дни первой обороны в казарме хранились продовольствие, порох, в ней жили офицеры. Укрепление использовалось и как перевязочный пункт.

Память 
В 1905 году в Севастополе открыт памятник воинам первого бастиона. В 1934 году в Нахимовском районе Севастополя в честь бастиона названа улица - «1-я Бастионная улица».

Примечания

Источники 
 А. Н. Чикин. Севастополь. Историко-литературный справочник. «Вебер». Севастополь. 2008. ISBN 978-966-335-102-5. стр. 48.

Фортификационные сооружения Севастополя
История Севастополя